Dunn County är namnet på flera countyn i USA.

 Dunn County, North Dakota
 Dunn County, Wisconsin